Гайденко — прізвище українського походження, яке поширене в Україні, Білорусі та Росії.

 Гайденко Анатолій Павлович (1937) — український композитор.
 Гайденко Андрій Матвійович(1836[?] — 1896) — відомий чернігівський кобзар, був вчителем Терешка Пархоменка.
 Гайденко Олександр Олександрович — капітан Збройних Сил України. Лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Гайденко Піама Павлівна (1934) — російський філософ, доктор філософських наук, член-кореспондент Російської академії наук.
 Гайденко Сергій Дмитрович (1882 — ?) — революціонер, входив до харківського комітету РСДРП.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко